Prague ist

 die englische und französische Schreibweise der tschechischen Hauptstadt Prag
 eine Stadt in Arkansas, siehe: Prague (Arkansas)
 eine Stadt in Nebraska, siehe: Prague (Nebraska)
 eine Stadt in Oklahoma, siehe: Prague (Oklahoma)
 ein Gebirgskamm auf der Alexander-I.-Insel in der Antarktis, siehe: Prague Spur

Siehe auch:
 Prag (Begriffsklärung)